Il doppio del torneo di tennis Open de Tenis Comunidad Valenciana 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Wesley Moodie e Todd Perry che hanno battuto in finale Yves Allegro e Sebastián Prieto 7-5, 7-5.

Teste di serie

  Michael Kohlmann /  Robert Lindstedt (primo turno)
  František Čermák /  Leoš Friedl (primo turno)

 Yves Allegro /  Sebastián Prieto (finale)
 Wesley Moodie /  Todd Perry (campioni)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 2007
ATP Tour 2007